КПД:
 Коэффициент полезного действия в физике.
 Коммунистическая партия Дании
 Комплексная программа действий
 Крупнопанельный дом в строительстве.
 Конверт первого дня в филателии.
 Кольчато-пластинчатый доспех
 Канал передачи данных
 «Как приручить дракона»